Мадагаска́рская трясогу́зка () — вид птиц семейства трясогузковых, эндемик острова Мадагаскар. Её естественная среда обитания — субтропические или тропические, затопляемые в сезон дождей низовья полей и рек.

Этимология 
Видовое название flaviventris в переводе с латыни означает желтобрюхая; само слово образовано от двух латинских слов: flavus — жёлтый, золотисто-жёлтый и ventris — живот.

Описание

Внешний вид 
Небольшая воробьиная птица 19 см длиной. Верх туловища серый, низ — жёлтый, горло и грудь — белые. В окраске птицы очень заметно бросается в глаза чёрная полоска на груди, напоминающая ожерелье. Окраска самок и самцов незначительно отличается. У самцов более широкая белая полоска, похожая на бровь — эта полоска тянется от клюва, проходит над глазом и продолжается чуть дальше; также у самцов есть отчётливые чёрные полосы, которые идут от клюва к ожерелью.

Голос 
Песня мелодичная, на русский её можно передать как три-три-о. Мадагаскарская трясогузка поёт как на земле, так и сидя на ветке или в полёте.

Размножение 
Брачный период приходится на август—ноябрь. Кладки две. Птенцы из первого выводка помогают родителям кормить птенцов второго выводка.

Питание 
Мадагаскарские трясогузки насекомоядны. В рационе питания различные насекомые и паукообразные.

Распространение 
Эндемик Мадагаскара. Селится на открытых пространствах, предпочитая близость водоёмов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Эндемики Мадагаскара
Трясогузки
Животные, описанные в 1860 году